<noinclude>
Абра́мова — жіноча форма російського прізвища Абрамов; також прізвище Абрамов у родовому відмінку однини.

 Абрамова Інна Володимирівна — майстер спорту міжнародного класу з плавання, учасниця 24-их Олімпійських ігор у Сеулі (1988).
 Абрамова Людмила Володимирівна (1939—2023) — радянська і російська акторка та сценаристка.
 Абрамова Надія Устинівна (1925—2009) — радянська діячка, секретар Кримського обласного комітету КПРС, заступник голови Кримського облвиконкому.
 Абрамова Наталія Миколаївна (нар. 1937) — радянський і російський мультиплікатор, редактор і сценарист.
 Абрамова Неллі Михайлівна — радянська волейболістка, гравець збірної СРСР, срібний призер 18-их Олімпійських ігор у Токіо (1964).
 Абрамова Ольга Валеріївна — російська та українська біатлоністка.
 Абрамова Ольга Миколаївна — українська художниця.
 Абрамова Тетяна Альбертівна — російська актриса театру і кіно, співачка, телеведуча.

 Абрамова — село, громада округу Турчянське Тепліце, Жилінський край Словаччини.
російські прізвища
Прізвище ім'я Абрамів це народна та зменшувальна форма хрестильного біблійного імені Авраам – батько ,мати народів (від давньоєврейського).